Ив Аллегро (; родился 24 августа 1978 года в Гроне, Швейцария) — швейцарский профессиональный теннисист; победитель трёх турниров ATP в парном разряде.

Спортивная карьера 
Профессиональную карьеру начал в 1997 году.

В октябре 2003 года в паре с именитым соотечественником Роджером Федерером выигрывает первый в карьере титул ATP на турнире в Вене. В течение сезона 2004 года ему удаетстя трижды дойти до финала на турнирах ATP. Дважды в паре с Михаэлем Кольманном на турнирах в Касабланке и Лонг-Айленде и один раз с Федерером на турнире в Бангкоке. В начале 2005 года вместе с Кольманном Аллегро удаётся победит на турнире в Окленде и дойти до финала в Сан-Хосе. Летом того же года в дуэте с Роджером Федерером он побеждает на турнире в Халле. В 2006 вместе с Робертом Линдстедтом дошёл до финала в Штутгарте, а в 2007 дошёл до финала с Себастьяном Прието в Валенсии. В 2008 ему удалось дойти до финальной стадии вместе с Джеффом Кутзе на турнире в Марселе.

Рейтинг на конец года

Выступления на турнирах

Финалы челленджеров и фьючерсов в одиночном разряде (4)

Победы (2)

Поражения (2)

Финалы турниров ATP в парном разряде (10)

Победы (3)

Поражения (7)

Финалы челленджеров и фьючерсов в парном разряде (50)

Победы (19)

Поражения (31)

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Родившиеся в кантоне Вале
Теннисисты Швейцарии
Теннисисты на летних Олимпийских играх 2004 года